AFS é uma abreviatura e pode referir-se a:

 AFS Intercultural Programs, organização de intercâmbio
 África do Sul
 apparent free space (inglês), sinônimo para Apoplasto

Desambiguações de siglas